

Codici 
 FUE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Fuerteventura, Canarie (Spagna)
 fue – codice ISO 639-3 della lingua fulfulde borgu

Musica 
 Fue – strumento musicale giapponese